Drinovci su naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 13 kilometara zapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 164 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša